O Campeonato Colombiano de Futebol de 1987 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 40º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Héctor Mesa Gómez e Torneo Carlos Arturo Mejía). No Torneio Héctor Mesa Gómez se jogava em turno e returno em dois grupos de sete. No Torneo Carlos Arturo Mejía se jogava em turno e returno em grupo único. Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1988.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1987